Усть-Ишим:

 Усть-Ишим — село в Омской области, административный центр Усть-Ишимского района Омской области.
 Усть-Ишим — бывший гражданский аэропорт местных воздушных линий в селе Усть-Ишим Омской области.